

Gouvernement 

Président : Denis Sassou-Nguesso
Premier ministre : Louis-Sylvain Goma

Événements 

 : attentat du cinéma Star, à Brazzaville (quartier Poto-Poto), qui fait cinq morts et plusieurs blessés
 : attentat à l'aéroport Maya-Maya de Brazzaville, qui fait quatre morts et plusieurs blessés
 : visite du président de la République française François Mitterrand
 : inauguration par le chef de l'État de la ligne à haute tension reliant Loudima à Pointe-Noire

Naissances

Décès 
 : décès à Paris de la mère du président Denis Sassou-Nguesso, Émilienne Mouébara, inhumée à Oyo à la mi-mai.

Voir aussi 
 1982 en Afrique